Lanton ist der Name folgender Ortschaften:

 Lanton, Frankreich
 Lanton (Missouri), Vereinigte Staaten
 Lanton (Scottish Borders), Schottland